Звания «Почётный гражданин Города Скопье» (), присуждаемого администрацией Скопье (Республика Македония), удостоены:

Примечания

Ссылки 
 

Награды, появившиеся в 1921 году
Списки почётных граждан городов